UAV steht für:
 unmanned, uninhabited oder unpiloted aerial vehicle, siehe Unbemanntes Luftfahrzeug
 unordered access views, DirectX/Direct3D-Feature, siehe DirectX #DirectX Graphics
 UAV Engines, britisches Unternehmen

UAV